Sergio Ariel Escudero ist der Name folgender Personen:

* Sergio Ariel Escudero (Fußballspieler, 1964) (* 1964), argentinischer Fußballspieler
 Sergio Ariel Escudero (Fußballspieler, 1988) (* 1988), japanisch-spanisch-argentinischer Fußballspieler